Kommunerna i Burgosprovinsen, Spanien, är 371 till antalet.

Provinskoden är: 09

Källor och fotnoter

 Instituto Nacional de Estadística per den 1 januari 2010

Se även
Spaniens kommuner

Kastilien och Leon
Burgos
Spaniens kommuner